2-й выпуск Тура Норвегии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Норвегии. Гонка прошла с 16 по 20 мая 2012 года в рамках Европейского тура UCI 2012. Победу одержал норвежский велогонщик Эдвальд Боассон Хаген из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 19 команд: 6 команд категории UCI ProTeam, 5 проконтинентальных и 8 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 150 гонщиков. До финиша доехали 94 спортсмена.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяжённостью 895,7 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Норвегии 2012 на FirstCycling
 
 
 
 

2012 год в велоспорте
Спорт в Норвегии в 2012 году
Май 2012 года